IHR est un sigle qui peut désigner :
 Inventaires Historiques Régionaux, un inventaire des sites ayant pu mettre en œuvre des substances polluantes pour les sols et les nappes en France ;
 Institute for Historical Review, une association américaine qui se déclare révisionniste, mais qui est en réalité l'une des principales officines de la négation de la Shoah ;
 International Health Regulations (en français, Règlement sanitaire international), un instrument de droit international qui oblige les 194 États-Membres de l'Organisation mondiale de la santé à déclarer les maladies répondant à des critères épidémiologiques.